Le Marathon de Montpellier Métropole est une épreuve de course à pied de  qui est organisée annuellement depuis le  dans les rues de Montpellier. La dernière édition a eu lieu le . 

La prochaine édition aura lieu le 20 mars 2022.

Historique 

La ville de Montpellier, Montpellier Métropole Méditerranée et le club Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole (MA2M) organisent conjointement l'événement. L'objectif étant d'inscrire la ville parmi les dix premières villes françaises organisatrices d'un Marathon et d’en faire un rendez-vous populaire et convivial.

Depuis sa création en 2010, d'autres parcours sont venus se greffer à l'épreuve reine du Marathon (42,195km). Ainsi, il est désormais possible de s'inscrire au Semi-Marathon (21,097km), au Marathon en Relais (4 à 6 personnes) et à la Marche Nordique (8km).

En 2010, lors de la première édition, le Marathon de Montpellier fut dédié à la lutte contre la sédentarité et l’obésité. En partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, 21 personnes en surcharge pondérale ont effectué, en se relayant, un parcours adapté de 21 fois, , soit la distance du marathon.

Parcours 
Après plusieurs éditions intra-muros à Montpellier, le parcours s'étend désormais sur 6 communes (Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots). D'où sa devise actuelle "Du cœur de ville au bord de mer".

km 0 > km 11

Au départ de la Place du Nombre d’Or, le début du parcours longe le célèbre quartier Antigone, conçu par l’architecte Ricard Bofill, afin de traverser le Lez, le fleuve local. Lors de ta remontée plein Nord en direction de Castelnau-le-Lez les coureurs ne s'éloignent jamais vraiment du Lez. Au km 6, ils entament leur retour vers le Sud et la Mer avec les tantôt magnifiques, tantôt surprenantes, traversées du Domaine de Verchant, du Parc de Grammont et d’Odysseum.

km 11 > km 29

Plein cap direction les plages. Les participants atteignent la ville de Lattes, puis les étangs et les salins de Pérols qui marquent la mi-course. Les arènes de Pérols et leur ambiance sont un des temps fort de la course, de quoi faire le plein d’énergie pour parcourir Carnon-Plage, ses cabanes, ses étangs et son bord de mer. Naturellement Carnon-Plage mène les coureurs sur la Rive Est de Palavas-les Flots, son sable fin, ses arènes survoltées et sa route des plages. La traversée du Canal du Rhône sonne l’heure d’attaquer la remontée vers Montpellier.

km 29 > Finishline

Le bord de mer, et son goût de vacances, laissent place à une ambiance camarguaise sur les rives du Lez, entre fleuve, chevaux et salins. Une dernière traversée de Lattes et de port Ariane mènent les participants directement dans Montpellier et plus précisément le quartier de Port Marianne, son magnifique bassin Jacques Cœur et le nouvel Hôtel de Ville. Un dernier effort et l’Hôtel de Région semble saluer l'exploit  de chacun de tout son haut. Les coureurs remontent dès lors fièrement la place de l’Europe et le quartier d’Antigone où la foule massée en nombre les accueillent et les félicitent.

Palmarès

Hommes

Femmes

Sources 
Résultats Marathon de Montpellier 2014
 Résultats Marathon de Montpellier 2013
 Résultats Marathon de Montpellier 2012
 Résultats Marathon de Montpellier 2011
 Résultats Marathon de Montpellier 2010

Sources générales 
 Site officiel du Marathon de Montpellier

Notes et références 

Montpellier
Événement sportif à Montpellier